A 2019-es Giro d’Italia a háromhetes olasz kerékpáros körverseny 102. kiírása volt.

Előzmények
2018 szeptemberében bejelentették, hogy a 2019-es verseny Bolognából indul. 2019 januárjában a címvédő Chris Froome nyilvánosságra hozta, hogy nem indul a Giro d’Italián. Április végén Alejandro Valverde egy edzésen bukott, így nem tudta vállalni az indulást.

Indulók

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

8. szakasz

9. szakasz

10. szakasz

11. szakasz

12. szakasz

13. szakasz

14. szakasz

15. szakasz

16. szakasz

17. szakasz

18. szakasz

19. szakasz

20. szakasz

21. szakasz

Összegzés

Végeredmény

Jegyzetek

Giro
Giro d’Italia